Амели́ Лако́ст (; ) — канадская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Чемпионка Канады (2012), бронзовый призёр командного чемпионата мира (2012) и бронзовый призёр Гран-при Канады (2010).

Карьера 
Начала заниматься фигурным катанием в шесть лет. Её первым тренером была Линн Маккей. С 2009 по 2013 год каталась под руководством Натали Мартин в родном Монреале. На момент завершения карьеры тренировалась в Колорадо-Спрингс у Кристи Кролл и Деймона Аллена.

В 2003 году она стала чемпионкой Канады среди новичков, через два года победила на юниорском чемпионате страны. На протяжении четырёх сезонов принимала участие в турнирах юниорского Гран-при (2003—2006). В 2007 году пробовала выступать в парном катании. На чемпионате Канады 2009 года завоевала бронзу. В этом же году приняла участие в чемпионате четырёх континентов, где заняла десятое место.

В следующем сезоне дебютировала в серии Гран-при. На этапе в Москве заняла седьмое место, а на Гран-при в Канаде финишировала шестой. Чемпионат четырёх континентов 2010 завершила на седьмой позиции. В сезоне 2010/2011 завоевала бронзу Гран-при и чемпионата Канады. В связи с травмой конкурентки Мириан Самсон, Лакост в 2011 году впервые в карьере попала на чемпионат мира, заняв шестнадцатое место.

На чемпионате Канады 2012 года завоевала золотую медаль, опередив на полтора балла Синтию Фанёф. Победа дала возможность вновь выступить на главных международных стартах сезона. В рамках Четырёх континентов Лакост финишировала седьмой. На чемпионате мира, как и год назад, заняла шестнадцатое место.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Амели Лакост на официальном сайте Канадской федерации фигурного катания.
 

Фигуристы Канады